Дуомо на италиански означава катедрала и често се използва за най-голяма катедрала в определен италиански град. Така Дуомо може да се отнася до:

 Миланска катедрала – катедралата на Милано
 Санта Мария дел Фиоре (Флоренция) – катедралата на Флоренция